Вторая лига Румынии по футболу 2018/2019 — 79-й сезон второго по значимости футбольного первенства Румынии. Он начался 4 августа 2018 года и закончился 1 июня 2019 года. В турнире приняли участие 20 команд.

Регламент 
В Лиге II выступают 20 команд. Первые 2 команды выходят в Лигу I. Команда, занявшая 3-е место играет стыковые матчи с 12-й командой из Лиги I. 5 последних команд выбывают в региональную Лигу III.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
После предыдущего сезона Лига II претерпела следующие изменения:

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Исключенные команды 
Афумати выбыл из Лиги II после окончания прошлого сезона по финансовым причинам и был зачислен в Лигу III.

Команды спасенные от вылета 
Металоглобус был спасён от вылета из-за выхода Афумати.

Переименованные команды 
Ювентус Бухарест был переименован в Дако-Джетика после того, как туринский Ювентус потребовал убрать термин «Ювентус» из его названия.

Сиринэса была переименована в Энергетичанул.

Турнирная таблица 

Примечания
  1: Лучаферул Орадя выбыл из Лиги II после окончания сезона и был зачислен в Лигу III по финансовым причинам
  2: Очки набранные в личных встречах: Дако-Джетика 10 очков, Рипенсия Тимишоара 9, УТА Арад 8, Фарул 3

Стыковые матчи
«Университатя Клуж», занявший 3 место играл стыковые матчи за право играть в следующем сезоне в Лиге I с командой «Германштадт», занявшей 12 место в Лиге I.

|}

Таким образом по сумме двух матчей выиграл клуб «Германштадт» и будет играть в Лиге I в следующем сезоне.

Ссылки 
 Лига 2 2018/19
 Профиль Лиги 2 на MyScore.ru

2018/2019
Румыния